Помещик может означать:

 Помещик — дворянин-землевладелец, владеющий поместьем, вотчинник в России конца XV — начала XX вв.
 Помещик, Василий Иванович (1923—1975) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 «Помещик» — советский фильм, снятый  Владимиром Гардиным по собственному сценарию на киностудии ВУФКУ в 1923 году.